Альфа Южной Короны (α CrA, α Coronae Australis) — звезда в созвездии Южной Короны. Только у этой звезды в созвездии есть собственное имя Альфекка Меридиана (Альфекка Южная), как и у ярчайшей звезды Северной Короны — Альфекки. В китайской астрономии известна как 鱉六 (шестая звезда Речной черепахи). Относится к белым звёздам наподобие Веги, она также очень быстро вращается вокруг своей оси, со скоростью близкой к скорости отрыва.

Физические свойства 

Альфа Южной Короны относится к спектральному классу A2Va — белым звёздам главной последовательности с видимой звездной величиной +4,10 .Расположена приблизительно в 125 световых лет от Земли. Масса и радиус звезды оцениваются в 2,3 солнечных. При эффективной температуре примерно равной 9100 K, её светимость примерно в 31 раз больше чем у Солнца. Возраст звезды около 254 млн лет Быстро вращаясь со скоростью почти 200 км в секунду на экваторе, она делает полный оборот примерно за 14 часов. Как и у Веги, у неё наблюдается избыток инфракрасного излучения, что может указывать на наличие пылевого диска вокруг звезды.

Этимология 
Имя Alphecca или Alphekka — сокращение от арабского نير الفكّة nayyir al-fakka «яркая (звезда) разорванного (круга)».

На китайском,  () значит Речная черепаха и относится к астеризму, состоящему из α Coronae Australis, α Telescopii, η1Coronae Australis, ζ Coronae Australis, δ Coronae Australis, β Coronae Australis, γ Coronae Australis, ε Coronae Australis, HD 175362, κ2 Coronae Australis и θ Coronae Australis. Следовательно, сама Альфа Южной Короны известна как  (,  — Шестая звезда Речной черепахи).

Примечания 

Объекты Байера